Озаско може да се отнася за:

 Озаско (), град в Бразилия, щат Сао Пауло
 Озаско (), село и община в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Торино